Foulques Dastin, évêque de Lisieux de la seconde moitié du 
 John Dastin (c.1293–c.1386) est un alchimiste anglais du  début